Feathercoin (code: FTC) Es una criptomoneda de software de código abierto, publicado bajo la licencia del MIT/X11. Fue inspirada por Litecoin, la cual fue inspirada por Bitcoin. El principal programador es Peter Bushnell, magistrado en Tecnología de la información, en el colegio de Brasenose, en la univerdad de Oxford.La red de Feathercoin genera monedas a una velocidad descente y está programada para generar 336 millones de monedas, 16 veces más que el Bitcoin y 4 veces más que Litecoin. El 2 de diciembre de 2013, la red Feathercoin lleva generadas sobre 25 millones de monedas, de las 336 millones programadas.

El 2 de diciembre de 2013 FTC valía aproximadamente 1.02 USD, o 0.001 BTC. Feathercoin es la séptima mayor criptomoneda con el volumen de capitalización bursátil de alrededor de 32 millones de USD.

Historia 
Feathercoin fue anunciado el 16 de abril de 2013, en el foro de Bitcointalk.org. El bloque del génesis fue inmediatamente encontrado, después de salir. 

En el 2013 Feathercoin fue añadida al popular sitio web de intercambio de monedas BTC-e.

La mayor historia actualización llevado a cabo, fue el 15 de mayo de 2013 (Bloque #33,000) cuando una nueva estrategia reorientativa fue efectiva.

En junio del 2013, la red Feathercoin sufrió varios devastadores ataques, conocidos como 51-percent attacks. Estos ataques lo que provocan que el atacante tiene suficiente potencia computacional para crear su propia cadena de bloques. Esto le da la posibilidad de modificar la cadena de bloques originales, y crear bloques "huérfanos" en la cadena de bloques. Después de estos ataques, se introdujo un sistema de seguridad denominado ACP (Advanced check Pointing). Incluso una vez introducido el ACP, siguió habiendo problemas de confirmaciones, pero fue resuelto el 27 de agosto de 2013, con la actualización del cliente a la versión v.0.6.4.3 y fue operacional a las 09:00 UTC del 2 de septiembre de 2013. El propósito de esta actualización fue proteger la red frente a ataques del 51%. El ACP previene empalmar este tipo de ataques con la cadena de bloques original, invalidando los bloques "huérfanos" producidos por otros mineros y así conducir a que haya un duplicado de monedas. En algún punto, incluso Sunny King contribuyó a la implementación del ACP. A final de agosto Chris J se convirtió en el nuevo líder de la comunidad Feathercoin.

En septiembre del 2013, fue posible comprar Feathercoin directamente usando USD, primero el día 1 de septiembre en Crypto-trade.com y luego el día 11 de septiembre en CoinMkt.com

En septiembre del 2013, UK Bitcoin buying service Bittylicious, anuncio el soporte de Feathercoin a partir de diciembre. Bittylicious ya ha expandido su servicio a Holanda, Sudáfrica y República Checa.

Transacciones

Cada bloque en la red de Feathercoin contiene transacciones. El proceso de la generación del bloque, es comúnmente llamado entre los expertos como "minería", la cual requiere recursos de cómputos muy amplios. Con el fin de fomentar las actividades mineras, cada nodo resuelto genera un bloque válido, el cual es recompensado con 80 FTC. Aunque el valor se reduce a la mitad cada 840,000 bloques resueltos (aproximadamente cada 4,1 años). La generación de nodos, también es recompensada con todos los gastos de transacción. Es decir, pequeños pagos opcionales emitidos por los emisores para que sus transacciones sean tramitadas con mayor prioridad.
La oferta total de Feathercoin es FINITA y se estima en 336 millones de monedas.

Algoritmo de Minería

Feathercoin y Litecoin usan scrypt y función hash por un sistema de prueba de trabajo o POW desarrollado por Colin Percival. Ambas cryptomonedas operan con objetivo de bloques por cada 2,5 minutos, el cual es 4 veces más rápido que Bitcoin (que son 10 minutos), permitiendo más rápido el procesamiento de transacciones. Bitcoin emplea otro tipo de función hash, llamado SHA-256. La red de Feathercoin ajusta la dificultad cada 504 bloques resueltos para mantener la velocidad de generación de bloques, este proceso es conocido en inglés como "retargeting" o reorientación.

Por otro lado Litecoin y Bitcoin utilizan una reorientación más lenta, ajustando la dificultad cada 2016 bloques resueltos, a diferencia de los 504 del Feathercoin. La dificultad es ajustada acorde al total de la potencia computacional de la red, llamado "hashrate" en inglés. Hay un coeficiente limitador implementado (la raíz cuadrada), la cual asegura que no haya un incremento de dificultad superior a 1.4142 o que pueda tener lugar un decrecimiento menor a 0.7071.

En gran parte Feathercoin, vino después de Litecoin, lo cual se ha visto una adoptación menor por lo que hay significativamente menos mineros. Feathercoin actualmente utiliza una característica llamada en inglés ACP (Advanced Check Pointing) para prevenir ataques a la cadena de bloques resueltos y ser más seguro.

Direcciones
Los pago en la red Feathercoin se hacen mediante una dirección única, la cual se basa en firmas digitales. Estas tienen una cadena de 33 caracteres las cuales siempre empiezan por el número 6 o 7. Por ejemplo, 6ktCPogK2FVVe4W21JZREndeioJSBtBV32. Cada dirección corresponde a una única clave privada, solo conocida por el dueño de la misma. Es casi imposible encontrar una clave privada usando un ataque de fuerza bruta.

Confirmaciones
Las transacciones son contenidas en bloques. Cada bloque válido es añadido a la cadena de la red, una lista de todos los bloques generadores desde el #1, bloque conocido como el bloque del génesis Cada bloque siguiente está enlazado a un bloque previo, así la cadena es creada. Una transacción es considerada completada después de normalmente 6 confirmaciones. Es decir cuando 6 bloques han sido añadidos a la cadena de bloques después la transacción es confirmada. Aunque esta no es obligatorio, las políticas de confirmación pueden variar entre los receptores.

Mercados principales
 Coins-E Intercambio de monedas cifradas 
 BTC-E Intercambio de monedas cifradas 
 Bter Intercambio de monedas cifradas 
 Crypto-Trade Intercambio de monedas cifradas 
 Cryptsy Intercambio de monedas cifradas 
 mcxNOW Intercambio de monedas cifradas 
 Vircurex Intercambio de monedas cifradas

Véase también 
* Economía
 Complementary currency
 Criptoanarquismo
 Numismática

Referencias

Enlaces externos
 Feathercoin website
 Feathercoin mining network stats
 Feathercoin forum
 Peter Bushnell page at Brasenose College
 Feathercoin source code on GitHub
 Feathercoin network statistics
 Feathercoin block explorer
 Feathercoin Wiki (unofficial)
 Feathercoin historical price
 Feathercoin live block explorer

Monedas comunitarias
Criptoanarquismo